De maaltijdschijf is wereldwijd het bekendste hulpmiddel dat gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat mensen a) op hun dieet letten en b) een gezonde maaltijd eten. Het is daarbij de bedoeling dat iedere dag iets uit elke groep van de schijf gegeten wordt. De maaltijdschijf is ook erg belangrijk voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes en andere soortgelijke ziekten. Diëtisten maken vaak gebruik van de zogenaamde maaltijdschijf.
In Nederland wordt Schijf van Vijf vaker als indicatiemethode gebruikt van een gezond eetpatroon.
In Vlaanderen is de voedingsdriehoek gebruikelijker.

De 5 groepen van de maaltijdschijf zijn

Zie ook 
Schijf van Vijf
Voedingsdriehoek

Voeding